Musculus pterygoideus („Flügelmuskel“) ist der Name zweier Kaumuskeln:
Musculus pterygoideus lateralis
Musculus pterygoideus medialis